2 miejscowości w Polsce: 
 Urzuty – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański 
 Urzuty – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec